De Engelse naam voor de Jakhals
Jackal (Marvel), een personage uit Marvel Comics
Jackal (computerspel), een videospel
The Jackal (film), een film uit 1997
“The Jackal”, de Engelse titel van de Turkse film Çakal uit 2010.
The Jackal (lied), een lied van Ronny Jordan